Okręty US Navy o nazwie USS  "Saco", pochodzącej od rzeki płynącej w stanach New Hampshire i Maine oraz od miasta w stanie Maine:
Pierwszy "Saco" był kanonierką zwodowaną w 1863 i służącą w czasie wojny secesyjnej. Sprzedany w 1883.
Drugi "Saco" (YT-31) był parowym holownikiem zbudowanym w 1912. Został nabyty przez Marynarkę w 1918 i służył jako holownik portowy do 1927
Trzeci "Saco" (YTB-796) był holownikiem portowym włączonym do służby w 1968 i skreślonym z listy okrętów w 2004, po służbie na Guam.
Saco